Tiantai Shan bezeichnet:

 Tiantai Shan (Shaanxi), ein Bergmassiv in der Nähe der Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Tiantai Shan (Sichuan), ein Bergmassiv in der Nähe der Stadt Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tiantai Shan (Hunan), ein Bergmassiv südlich der Stadt Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
 Tiantai Shan (Zhejiang), den „Himmelsterrassen-Berg“ in der Nähe der Stadt Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Tiantai Shan (Pescadores), einen Hügel auf den taiwanesischen Pescadoren-Inseln